Франци́ск II — имя нескольких европейских правителей и аристократов:
 Франциск II (1433—1488) — герцог Бретонский, граф д’Этамп и де Вертю.
 Франциск II (1544—1560) — король-консорт Шотландии (с 1558) и король Франции (с 1559), представитель династии Валуа.
 Франциск II (1836—1894) — последний король Обеих Сицилий (1859—1861), представитель династии Бурбонов. См. также 
 Франц II (1768—1835) — последний император Священной Римской империи (1792—1806), первый император Австрии (с 1804).